Příjmení Apraxin nosilo několik osobností:
 Pjotr Matvejevič Apraxin (1659–1729) – ruský generál
 Fjodor Matvejevič Apraxin (1661–1728) – ruský generál admirál
 Stěpan Fjodorovič Apraxin (1702–1760) – ruský generál polní maršál
 Stěpan Stěpanovič Apraxin (1747–1827) – ruský generál